US kan syfta på:

 US – en federal republik United States, se USA, även grund för ordleken Uncle Sam
 .us – USA:s toppdomän
 US – Ulleråkers sjukhus
 US – Unga Synskadade
 US – Universitetssjukhuset i Linköping
 US – Uppsala spårvägar
 US – Upsala Simsällskap
 US – Ungsocialisterna SP
 US – kod för flygbolaget US Airways
 US –  ett svenskt skolförband inom Försvarsmakten, se Arméns underhållsskola